Fluminense puede referirse a:
Fluminense, club de fútbol brasileño ubicado en el barrio de Laranjeiras, Río de Janeiro;
Guaynabo Fluminense, club de fútbol ubicado en San Juan, Puerto Rico;
el gentilicio fluminense, dado a los naturales del Estado de Río de Janeiro.